L’expédition d'Irlande peut faire référence à :
 l’expédition d'Irlande de 1796, une importante expédition qui devait débarquer en 1796 une armée française sur les côtes de l’Irlande ;
 l’expédition d'Irlande de 1798, une importante expédition qui débarqua en 1798 une armée française sur les côtes de l'Irlande.